Clervoy est un patronyme qui peut désigner :

 Jean-François Clervoy (1958 - ), spationaute français,
 Patrick Clervoy (1958 - ), psychiatre français.

Homonymie de patronyme